3 miejscowości w Polsce: 
 Szydłówek – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk
 Szydłówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szydłowo 
 Szydłówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec
 Szydłówek – dzielnica Kielc